Tosco – sinonimo di "toscano", abitante della Toscana

Linguistica
Tosco (Toskë) – dialetto meridionale della lingua albanese

Mitologia
Tosco –  mago della mitologia etrusca,  personificazione del fiume Tevere

Onomastica
Tosco  – forma maschile del nome proprio di persona Tosca

Persone
 Useppo Tosco, capo popolare bolognese d'origine toscana
 Viviano Tosco, giureconsulto bolognese d'origine toscana

Pagine correlate
Tosca
Toschi
Toscano
Toscani

Altri progetti